Peter Czernin ist der Name folgender Personen:

* Peter Czernin (Architekt) (1932–2016), österreichischer Architekt
 Peter Czernin (Filmproduzent) (* 1966), britischer Filmproduzent